Hungerstein bezeichnet:

 Pfannenstein, den in Salzsiedereien auf dem Boden der Abdampfpfannen festgebrannten Salzschlamm, der neben Kochsalz aus Gips und schwefelsaurem Natron besteht. Er findet als Lecksalz Verwendung. 
 Hungerstein (Wasserstandsmarkierung), bei niedrigem Wasserstand in Gewässern sichtbar werdender Stein oder Felsen
 das Kleinkastell Stopfenreuth
 ein Denkmal in Bad Muskau
 Inschrift mit Preisangaben in Notzeiten; z. B. Hungerstein (Gernrode), ein Denkmal in Gernrode
 Hungerstein (Westerhausen), Denkmal von 1931